Xiphocentronidae är en familj av nattsländor. Xiphocentronidae ingår i överfamiljen Hydropsychoidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Xiphocentronidae 133 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Xiphocentronidae